est une franchise de jeux vidéo japonais, de mangas et de films internationaux.

Jeux vidéo 
 est une série de jeux vidéo japonais. Elle comprend notamment :
 (1996), premier jeu de la série, sorti sur PlayStation ;
 (2002),  du premier jeu sur GameCube ;

Films 
Resident Evil, série de films basés sur les jeux, comprend : 
 (2002), film britannico-germano-français réalisé par Paul W. S. Anderson.
 (2004), film germano-canado-franco-britannique réalisé par Alexander Witt ;
 (2007), film américano-franco-germano-canado-britannico-australien réalisé par Russell Mulcahy ;
 (2010), film américano-canado-franco-allemand réalisé par Paul W. S. Anderson ;
 (2012), film américano-canado-franco-allemand écrit, produit et réalisé par Paul W. S. Anderson ;
Resident Evil : Chapitre final (2016), film américano-australo-canado-germano-français écrit, produit et réalisé par Paul W. S. Anderson.
Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021), film américano-allemand écrit et réalisé par Johannes Roberts, qui sert de reboot à la franchise.

Télévision 
 Resident Evil: Infinite Darkness (2021), série télévisée d'animation américano-japonaise diffusée sur Netflix ;
 Resident Evil (2022), série télévisée américaine diffusée également sur Netflix.